Municipio de Midland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Midland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pembina.
 Municipio de Midland (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Midland (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Midland (condado de San Luis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.
 Municipio de Midland (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.
 Municipio de Midland (condado de Merrick, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Merrick.